Ра́йан Бри́ско (; родился 24 сентября 1981 года в Сиднее, Австралия) — австралийский автогонщик.
 чемпион Евросерии Формулы-3 (2003).
 бронзовый призёр чемпионата IRL IndyCar (2009).
 бронзовый призёр чемпионата ALMS в классе LMP2 (2007).

Общая информация 
Супруга Николь Манске-Бриско работает ведущей в передачах о NASCAR на американском телевидении.

Бриско — хороший знакомый другого автогонщика — Роберта Дорнбоса. Оправляясь от травмы, полученной в аварии на Chicagoland Speedway в 2005 году, Бриско перенёс операцию в Италии, остановившись на это время в доме Дорнбоса.

Владеет итальянским и французским языками.

Биография

Ранние годы 
Начал гоночную карьеру с картинговых соревнований. В 1993—2000 годах провёл множество стартов сначала на национальном уровне, а затем в Европе, обосновавшись в Италии. Ряд его локальных успехов заинтересовал гоночную программу концерна Toyota, вскоре ставшую помогать ему.

В 2000 году началась карьера Бриско в гонках формульного типа: при поддержке Prema Powerteam он дебютировал в итальянском чемпионате двухлитровой Формулы-Рено. Через год он стал чемпионом этого первенства, одержав пять побед в десяти гонках. Основное преимущество было добыто на итальянских этапах, потому в параллельном сезоне в еврокубке Бриско уже не имел такого преимущества и стал лишь четвёртым. В 2001 же году Бриско провёл несколько гонок в более престижном классе — в Формуле-3.

В сезон-2002 Бриско стал выступать в высшем молодёжном первенстве Европы — чемпионате международной Формулы-3000. Nordic Racing, ещё год назад ставшая чемпионом в обоих зачётах, благодаря усилиям опытных Томаша Энге и Джастина Уилсона, подписала в пару к Бриско Жолта Баумгартнера. Венгерско-австралийская пара большую часть первых гонок чемпионата боролась во втором десятке пелотона. Накануне французского этапа серии Бриско покинул серию, оставшуюся часть сезона участвуя в различных гонках на технике Формулы-3, параллельно работая в тестовой программе Toyota в Формуле-1.

В 2003 году Бриско стал выступать в свежеобразованном первенстве евросерии Формулы-3. Выиграв восемь из двадцати стартов сезона он стал победителем чемпионата. Следующий год провёл исключительно на тестах Toyota, приняв участие в нескольких пятничных тренировках Гран-при,. Руководители программы накануне следующего сезона устроили Бриско в Chip Ganassi Racing серии IRL IndyCar, которой в тот момент японцы поставляли моторы.

Годы в Северной Америке 
Бриско отъездил за «Ганасси» лишь один сезон. Из-за различных происшествий он пропустил три этапа и занял в общем зачёте лишь девятнадцатое место, ни разу не приехав в гонках выше восьмого места, но выиграв одну поул-позицию. Ганасси, уже подписавший на следующий год контракт с Дэном Уэлдоном, предпочёл не продлевать соглашение с Бриско. Следующие пару сезонов австралиец время от времени стартовал в IndyCar и Champ Car.

В 2008 году Penske Racing перевела одного из пилотов своей команды из IndyCar в NASCAR и на образовавшуюся вакансию взяла Бриско, с которым до того некоторое время работала в гонках спортпрототипов. Бриско проводёл в команде пять сезонов, выиграв за это время восемь гонок. В 2008 году он боролся за титул, одержав три победы и восемь раз приехав вторым, однако ошибка во время выезда с пит-стопа на этапе в Японии лишила его важных очков и отбросила лишь на третье место в общем зачёте. Несколько лет спустя Бриско ещё раз лишил Пенске титула, когда в одной из гонок сезона отобрал победу и десять зачётных баллов у своего напарника Уилла Пауэра, которому не хватило до титула всего четырёх очков.

Накануне сезона-2013 Penske Racing потеряла нескольких спонсоров, что стоило Бриско места в команде. Он принял участие в том году в нескольких гонках, стартуя сначала за Chip Ganassi Racing, а затем за Panther Racing. Не показав особых результатов, Бриско, тем не менее, получил предложения от обоих коллективов подписать контракт полноценного пилота на будущий год и, в итоге, вернулся в Ganassi.

Прочие выступления 
В 2005—2007 годах, не имея постоянного места в Champ Car или IRL IndyCar, Бриско принимал предложения руководителей австралийской команды в A1 Grand Prix, стартуя за неё в пяти уик-эндах серии и дважды за это время приехав в гонке на подиумных позициях.

Параллельно Бриско стартовал в различных гонках спортпрототипов: с 2005 года он регулярно принимал участие в суточном марафоне в Дейтоне и ряде других гонок в Grand Am, несколько раз приводя свой экипаж на подиумные позиции. С 2007 года австралиец также стартует в различных первенствах лемановских прототипов, одержав немало побед в своём классе в гонках американской серии (включая выигрыш полусуточного марафона в Себринге и первое место в Petit Le Mans), а также единожды приведя свой экипаж к общему вице-чемпионскому титулу в классе. В 2013 году, вместе с Level 5 Motorsports, австралиец впервые принял участие в гонке «24 часа Ле-Мана».

C 2006 года Бриско время от времени стартует и в туринговых гонках, принимая участие в марафонских этапах высшей лиги австралийской серии V8 Supercars. В 2013 году Бриско и его напарник Рассел Ингол привели Holden Commodore к седьмому месту в общем зачёте гонок на выносливость серии.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Гонки на машинах с открытыми колёсами

Евросерия Формулы-3 

Жирным выделен старт с поул-позиции, курсивом — быстрейший круг в гонке.В верхней строчке показаны результаты субботних гонок, в нижней — воскресных.

IndyCar 

Жирным выделен этап, где выиграна поул-позиция. Курсивом выделена гонка, где показан быстрейший круг.

Результаты в Indy 500

Сводная статистика в гонках «чампкаров»

Гонки спортпрототипов

ALMS 

Жирным выделен старт с поул-позиции, курсивом — быстрейший круг в гонке. В качестве результата указана финишная позиция в своём зачёте.

24 часа Дейтоны

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 Профиль  на сайте IRL IndyCar

Родившиеся в Сиднее
Картингисты
Автогонщики Австралии
Пилоты Итальянской Формулы-Рено
Пилоты Еврокубка Формулы-Рено
Пилоты Немецкой Формулы-3
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты Итальянской Формулы-3
Пилоты Французской Формулы-3
Пилоты Международной Формулы-3000
Пилоты А1 Гран-при
Пилоты CART ChampCar
Пилоты IRL IndyCar
Пилоты Инди-500 из Австралии
Пилоты V8 Supercars
Пилоты Grand-Am
Пилоты 24 часов Дейтоны
Пилоты Американской серии Ле-Ман
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Австралии
Пилоты FIA WEC
Пилоты Chip Ganassi Racing